ДВС — акронім Дніпровська водна станція.
 ДВС (селище) — Селище Дніпровської водної станції
 Державна виконавча служба